Ogon' (Огонь) è un film del 2020 diretto da Aleksej Nužnyj.

Trama

Note

Collegamenti esterni